Występy w europejskich pucharach luksemburskiego klubu piłkarskiego F91 Dudelange.

Wykaz spotkań pucharowych

1957−2000

2001−2020

2021–

Bibliografia 
 

F91 Dudelange
Luksemburskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach